Гладковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Гладковское сельское поселение — входит в Саянский район Красноярского края
 Гладковское сельское поселение — входит в Притобольный район Курганской области